Караваджо ():

 Микеланджело Меризи де Караваджо (1573—1610) — итальянский художник.
 Кальдара, Полидоро, Полидоро да Караваджо (1499/1500-1543) — итальянский художник.
 Караваджо — город (коммуна) в Италии.
 Караваджо (фильм) — фильмы с таким названием.

См. также 
 Караваджизм